Příjmení Knutsson nosí více významných osobností:

 Anders Knutsson Ångström (1888–1981) – švédský fyzik a meteorolog
 Erik X. Knutsson (1180–1216) – švédský král
 Karel VIII. Knutsson (1409–1470) – švédský a norský král